(né en 1933) : contrebassiste américain.
 John Lamb Lash (né en 1945) : auteur américain.
 John Lamb (né en 1946) : ancien lanceur droitier de baseball.
 John Lamb (né en 1990) : lanceur gaucher de baseball.